Velika nagrada Francije 1970 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 5. julija 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 38
| 1:55:57,0
| 6
| 9
|-
! 2
| 14
|  Chris Amon
| March-Ford
| 38
| + 7,61 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 23
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 38
| + 44,83 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 19
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 38
| + 45,66 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 20
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 38
| + 1:19,42
| 8
| 2
|-
! 6
| 32
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 38
| + 1:19,65
| 17
| 1
|-
! 7
| 22
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 38
| + 2:20,16
| 14
|  
|-
! 8
| 7
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 38
| + 2:47,17
| 18
|  
|-
! 9
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 38
| + 3:09,61
| 4
|  
|-
! 10
| 8
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 37
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 11
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 37
| +1 Lap
| 13
|  
|-
! 12
| 4
|  George Eaton
| BRM
| 36
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 35
| Brez goriva
| 2
|  
|-
! 14
| 11
|  Ignazio Giunti
| Ferrari
| 35
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! NC
| 16
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
| 29
| +9 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 23
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 17
| Diferencial
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 16
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 6
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jackie Oliver
| BRM
| 5
| Motor
| 12
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Soler-Roig
| Lotus-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jack Brabham - 3:00.75

Formula 1 sezona 1970
1970